Gewone meidoornbloemgalmug
 Springende meidoornbloemgalmug